Мама () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

Общие сведения 
Название Mama с майянского языка можно перевести по-разному: окончание материнской воды или место матерей или как двойное отрицание не нет.

Поселение было основано в доиспанский период, как часть владений Тутулшиу (), а первое упоминание относится только к 1580 году, когда поселение стало энкомьендой под управлением дона Хуана Агилара. Юкатан в 1821 году объявил свою независимость от испанской короны, а в 1825 году Мама стала административным центром района Сьерра-Баха, преимущественно состоящего из невысоких хребтов и массивов.

Мама находится примерно в 55 км к юго-востоку от города Мерида.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Юкатана